Příjmení Montano nese více různých osobností:

 Aldo Montano (* 1978) – italský sportovní šermíř
 Aldo Montano (1910) (1910–1996) – italský sportovní šermíř
 Carlo Montano (* 1952) – italský sportovní šermíř
 Mario Aldo Montano (* 1948) – italský sportovní šermíř